OKF steht für:
 Oberkante Fertigfußboden
 Open Knowledge Foundation, Organisation im Vereinigten Königreich, die sich für freies Wissen einsetzt
 Open Knowledge Foundation Deutschland, gemeinnütziger Verein in Berlin als Teil des Open-Knowledge-Netzwerks
 Okaukuejo Airport (IATA-Code), Flugplatz von Okaukuejo, Namibia

Siehe auch:
 ÖKF

Abkürzung